Nortonville (Kansas)
Nortonville (Kentucky)

Desambiguações de topônimos